Eggby steht für:

 Eggby (Schweden), ein Ort in Südschweden

Eggby ist der Familienname folgender Personen:

 David Eggby (* 1950), britischer Kameramann